Соревнования в женском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 22 и 24 февраля в сноу-парке «Феникс». После замены в программе Олимпийских игр слалома на биг-эйр, гигантский слалом остался единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пхёнчхане выступят 32 сноубордирстки. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийским чемпионом является швейцарская сноубордистка Патриция Куммер.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордистки, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменок, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Программа соревнований